Perkins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Perkins House (Mississippi), ID-Nr. 94000643
 Perkins House (New Jersey), ID-Nr. 77000853
 Perkins House (North Carolina), ID-Nr. 74001336